Seznam držav po proizvodnji jekla

Leta 2013 je bila skupna proizvodnja 1,65 milijard ton.

Viri:

Glej tudi
 Jeklo
 Seznam proizvajalcev jekla
 Seznam držav po proizvodnji cementa

Sklici

Zunanje povedzave 
 World Steel Association - Svetovna jeklarska organizacija
 Ameriški jeklarski inštitu

Težka industrija